Sir Albert Woods (1816-1904), Engels Officer of Arms
Albert H. Woods (1870-1951), Amerikaanse theaterproducent
Alvis Woods (geboren in 1953), Amerikaanse honkbalspeler
Al Woods (American football) (geboren in 1987), American footballspeler

Zie ook 
Alan Woods (doorverwijspagina)
Alex Woods (doorverwijspagina)